Имя Сигизмунд может относиться к следующим монархам:

 Сигизмунд (1368—1437) — император Священной Римской империи, король Венгрии и Чехии;
 Сигизмунд Корибутович (?—~1435) — литовский князь, участник Гуситских войн;
 Сигизмунд (1427—1496) — эрцгерцог Передней Австрии и Тироля;
 Сигизмунд (1439—1501) — герцог Баварии;
 Сигизмунд (ум. 524) — король бургундов с 516.
 Сигизмунд Франц Австрийский (1630—1665) — эрцгерцог Австрийский и граф Тирольский из рода Габсбургов.
 Сигизмунд Прусский (1896—1978) — принц Прусский, второй сын принца Генриха Прусского. Племянник императора Вильгельма II.

Короли Польши и Великие князья Литовские:
 Сигизмунд Кейстутович (ок. 1350—1440) — Великий князь Литовский;
 Сигизмунд I (1467—1548) — король Польши и Великий князь Литовский;
 Сигизмунд II Август (1520—1572) — король Польши и Великий князь Литовский;
 Сигизмунд III (1566—1632) — король Швеции и Польши, Великий князь Литовский.

В культуре 
 «» — опера Джоаккино Россини на либретто  (Венеция, ).

См. также 
 Зигмунд — форма имени Сигизмунд.